Зине́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имён Зиновий (краткий вариант - Зина (устар.), Зинон.

Известные носители 
 Зиневич, Анатолий Владимирович (1932—2000) — советский и армянский военный, генерал-лейтенант, один из создателей Армии обороны НКР.
 Зиневич, Бронислав Михайлович (1874—?) — русский офицер, участник Первой мировой и гражданской войн.
 Зиневич, Сергей Николаевич (род. 1971) — российский режиссёр, режиссёр монтажа.

Примечания